Integrated Drive Electronics = Advanced Technology Attachment (ATA) bus interface
 Integrált fejlesztői környezet (Integrated development environment) angol rövidítése
 Internetes DEmokrácia pártja